Матчи группы F чемпионата Европы 2020 года прошли с 15 по 23 июня 2021 года в Будапеште и Мюнхене. В группе сыграли сборные Португалии, Франции, Германии и Венгрии.

В спортивной прессе данную группу команд назвали «группой смерти», так как в неё попали три сильные сборные: Португалия (чемпион Евро-2016 и победитель Лиги наций УЕФА 2018/19), Франция (чемпион мира 2018 года и финалист Евро-2016) и Германия (чемпион мира 2014 года и победитель Кубка конфедераций 2017 года).

В раунд плей-офф из группы вышли сборные Франции, Германии и Португалии. Все они выбыли из чемпионата на стадии 1/8 финала.

Команды 

Примечания

Таблица 

В 1/8 финала вышли:
 Победитель группы F (Франция), который сыграл с командой, занявшей третье место в группе A (Швейцария).
 Команда, занявшая второе место в группе F (Германия), которая сыграла с победителем группы D (Англия).
 Команда, занявшая третье место в группе F (Португалия), так как она оказалась одной из четырёх лучших команд, занявших третье место в групповом этапе. Португалия сыграла с победителем группы B (Бельгия).

Матчи

Венгрия — Португалия

Франция — Германия 

Происшествия:
Перед началом матча активист Greenpeace на параплане приземлился на поле. Во время полета над стадионом он зацепился за тросы, которые держали камеры, и начал падать, чуть не задев зрителей на трибунах. В результате несколько человек получили травмы. На параплане активиста было написано «Откажитесь от нефти».

Венгрия — Франция

Португалия — Германия

Португалия — Франция

Германия — Венгрия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Европы по футболу 2020